Oberaurach ist ein Ortsname:

 Oberaurach, Gemeinde (ohne gleichnamigen Ortsteil) im Landkreis Haßberge, Bayern
 Oberaurach (Aurach bei Kitzbühel), Ortsteil der Gemeinde Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Aurach
 Unteraurach